Lincolnville puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Estados Unidos 
 Lincolnville (Carolina del Sur)
 Lincolnville (Kansas)
 Lincolnville (Maine)
 Lincolnville (Pensilvania)